Гра́дусник — производное от слова :
 Градусник — рычаг регулировки точности балансирного механизма механических часов.
 Градусник — разговорное название термометра.
 Градусник — разговорное название прибора для измерения крепости напитка.